Безводовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Безводовка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Безводовка — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области.
Безводовка — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.
Безводовка — станция в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Украина 
 Безводовка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Безводовка — село в Ичнянском районе Черниговской области.